Planitrochus disculus är en snäckart som först beskrevs av Dall 1889.  Planitrochus disculus ingår i släktet Planitrochus och familjen pärlemorsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Pärlemorsnäckor
disculus